gromada Sieniawka (powiat dzierżoniowski)
 gromada Biedrzychowice Górne, przekształcona w osiedle Sieniawka (powiat zgorzelecki)

Zobacz też:
 gromada Sieniawa